Der Begriff Death Punk wird für folgende Spielarten der Rockmusik verwendet:

 als Synonym für die Musikrichtung Death-Rock
 als Selbstbezeichnung für die Musik der Band Turbonegro